Pierre Labarthe peut désigner :

 Pierre Labarthe (1760-1824), administrateur français ;
 Pierre Labarthe (1846-1904), homme politique français.